Dream 17 foi um evento de artes marciais mistas da série DREAM. O evento aconteceu em 24 de Setembro de 2011 no Saitama Super Arena em Saitama, Japão.

Background 
Ao contrário dos eventos anteriores, o Dream usou uma nova regra nesse card: o uso de três rounds, de cinco minutos.

Esse evento contou com o round de abertura do GP Mundial dos Galos do DREAM.

Resultados

Chave do GP Mundial de Galos de 2011

Referências

Ligações Externas 

2011 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2011